Osoby o tym nazwisku:
 Anders Eggert – duński piłkarz ręczny
 Nicole Eggert – amerykańska aktorka
 Toni Eggert – niemiecki saneczkarz
 Waldemar Eggert – polski duchowny